«Сильнее всех иных велений» — советский исторический кинофильм 1987 года. Снят по повести Юрия Нагибина «Юрка-музыкант».

Фильм посвящён деятелю русской музыкальной культуры, капельмейстеру, основателю первого русского народного хора князю Юрию Николаевичу Голицыну.

В ролях 
 Дмитрий Золотухин — Юрий Голицын
 Анна Алексахина — Екатерина Николаевна Голицына
 Светлана Рябова — Устя Клепикова, любовница Голицына
 Кирилл Козаков — граф Кутаисов
 Егор Высоцкий — Иезуит
 Игорь Ясулович — маркиз Сен-Поль
 Андрей Мягков — Герцен
 Александр Парра — Огарёв
 Луиза Мосендз — Наталья Алексеевна Тучкова
 Олег Федоров — Ломакин
 Анатолий Баранцев — Бахметев
 Лариса Уромова — Бахметева
 Евгений Бурмистров — смотритель тюрьмы
 Владимир Кулешов — мистер Кордуэлл
 Геннадий Никифоров — констебль
 Инна Выходцева — Акулина, мать Усти
 Георгий Георгиу — дядюшка Голицына
 Вадим Захарченко — ловкий чиновник
 Вера Ивлева — бабка-сплетница
 Наталья Крачковская — купчиха
 Евгений Моргунов — помещик
 Светлана Орлова — светская дама
 Евдокия Урусова — княгиня Мария Алексеевна
 Оксана Фомичёва — горничная
 Юрий Дубровин — староста Сафрон

Съемочная группа 
 Режиссёр: Борис Бунеев
 Сценарист: Юрий Нагибин
 Оператор: Александр Гарибян

Съемки усадебных сцен проходили на берегу Озернинского водохранилища. При въезде в деревню стояла отреставрированная церковь и усадьба князя Юрия Голицына

Примечания

Ссылки 
 Кино-театр
 Рускино

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Исторические фильмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы Бориса Бунеева
Экранизации произведений Юрия Нагибина
Исторические фильмы о XIX веке